Beth Norton ha battuto in finale Ruta Gerulaitis 1-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Terry Holladay (primo turno)
 Cynthia Doerner (secondo turno)
 Janet Newberry (semifinali)
 Wendy Overton (quarti di finale)

 Beth Norton (Campionessa)
 Assente
 Assente
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Central New York 1976